Râul Fieru se poate referi la:

 Râul Fieru, Olt
 Râul Fieru (Iacobeni)
 Râul Fieru (Cojoci)

Vezi și 
 Râul Fierarul (dezambiguizare)
 Fieraru (nume de familie)
 Râul Fierăria

Toponime românești